Heidenwall oder Heidenschanze steht für:

 Heidenwall (Dehlthun)
 Heidenwall (Hamburg)
 Heidenwall (Oldenburg)
 Heidenschanze bei Dresden
 Heidenschanze bei Sievern